

Lokalizacje

Niemcy 
 Obetau – dzielnica Bad Staffelstein
 Oberau – dzielnica Immenstadt im Allgäu
 Oberau – dzielnica gminy Niederau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Oberau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen